Irish Masters 1999 (Benson & Hedges Irish Masters 1999) var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan den 21 och 28 mars 1999.

Resultat

Final

Slutspel

Källor
www snooker

Irish Masters
Snookersäsongen 1998/1999
1999 i Irland